Філен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Філен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона